Le terme camp de transit désigne deux sortes de camps de prisonniers sous le nazisme :
 une sorte particulière de camp de prisonniers de guerre : voir Stalag ;
 un genre spécifique de camp de concentration. Cette appellation fut utilisée dans la France occupée (par exemple Gurs, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, Royallieu) et en Belgique (Caserne Dossin). Dans ces camps, des juifs et d'autres prisonniers ont été transportés vers l'est dans des camps d'extermination.
 Après la Seconde Guerre mondiale, des camps qui servaient à l'accueil de réfugiés ont été également nommés ainsi en Europe occidentale, plus tard aussi en Allemagne fédérale, et en Israël ; pour ce dernier pays, voir Ma'abarot. En Italie, les camps de transit pouvaient être plutôt des zones de regroupement des réfugiés, abrités dans des logements réquisitionnés comme à Santa Maria al Bagno.

Voir aussi 
 Zone de transit
 Camp cigarette

Camp de réfugiés
Centre de détention